Borkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Borkowsky Akbar (* 1948), deutscher Weltmusiker, Musikethnologe und Musikverleger
 Ernst Borkowsky (1860–1947), deutscher Pädagoge, Historiker und Literaturwissenschaftler
 Hanni Borkowsky-Braendlin (1902–??), Schweizer Blumenmalerin 
 Hans Borkowsky (1897–1984), deutscher Architekt 
 Rainer Borkowsky (* 1942), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Borkowski